Шабан Сейди (, также Шабан Сейдиу; )) — югославский борец вольного стиля, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы. Отец известной в Албании певицы Альтуны Сейди, выступающей под псевдонимом Tuna.

Биография 

Родился близ Скопье в семье этнических албанцев. Начал заниматься борьбой в клубе Liria и очень быстро стал прогрессировать, уже в 15-летнем возрасте попав в юношескую сборную страны.

В 1974 году стал серебряным призёром чемпионата Балкан в возрастной категории espoir, а на «взрослом» чемпионате был четвёртым. В 1975 году, в 16-летнем возрасте, стал победителем Средиземноморских игр в полулёгком весе среди мужчин. В 1976 году стал вторым на чемпионате Европы в возрастной категории espoir.

На Олимпийских играх 1976 года, в семнадцатилетнем возрасте, выступал в соревнованиях по вольной борьбе в лёгком весе. Проиграв первые две встречи, из турнира выбыл.

См. таблицу турнира.

В 1977 году стал серебряным призёром чемпионатов мира как среди юниоров, так и среди мужчин, и завоевал звание чемпиона Европы среди мужчин. В 1978 году на чемпионате мира был только пятым. В 1979 году победил на Средиземноморских играх, был вторым на Балканских играх и четвёртым на чемпионате Европы. В 1980 году был третьим на Гран-при Германии, а на чемпионате Европы остался лишь десятым.

На Олимпийских играх 1980 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в лёгком весе и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

См. таблицу турнира.

В 1981 году стал серебряным призёром чемпионата мира, после чего перешёл в полусредний вес. В 1983 году стал чемпионом Европы и занял пятое место на Средиземноморских играх. В 1984 году на чемпионате Европы был только седьмым.

На Олимпийских играх 1984 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полусреднем весе и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, несмотря на тяжёлую травму колена, полученную в четвёртом круге во встрече с Дейвом Шульцем 

См. таблицу турнира.

В 1985 году на чемпионате Европы был шестым, в 1986 году десятым, в 1987 году снова шестым, а на чемпионате мира 12-м и занял третье место на Средиземноморских играх. В 1988 году опять остался шестым на чемпионате Европы.

На Олимпийских играх 1988 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полусреднем весе и проиграв в четвёртом и пятом кругах, из турнира выбыл.

См. таблицу турнира.

Закончил карьеру в 1991 году. Недолгое время тренировал юношескую сборную Югославии, но вскоре, с образованием независимой Македонии, стал тренировать сборную этой страны. Позднее Шабан Сейди занял должность заместителя министра по делам молодёжи и спорта в правительстве Македонии. В 2006 году стал председателем Федерации борьбы Македонии, является советником в Министерстве образования Македонии. Профессор физического воспитания..

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Югославии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы лёгкого веса
Борцы полусреднего веса